Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Janet Newberry e Wendy Overton che hanno battuto in finale Sue Stap e Virginia Wade 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Mona Schallau /  Pam Teeguarden (quarti di finale)
 Ingrid Bentzer /  Isabel Fernández (quarti di finale)

 Janet Newberry /  Wendy Overton (Campionesse)
 Sue Stap /  Virginia Wade (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1974